McCulloch J-2 — лёгкий двухместный автожир, выпускавшийся в США предприятием McCulloch Aircraft Corporation. Один из трёх автожиров, получивших в США сертификат типа. Построено 83 машины.

Конструкция 
Автожир разработан Драго Йовановичем. Первый полёт ‒ июнь 1962. В 1969 фирма McCulloch Aircraft Corporation начало серийное производство, продолжавшееся три года. За это время было выпущено 83 автожира.

В конструкцию входила ременная передача с отключаемой трансмиссией. Трансмиссия использовалась для предварительной раскрутки несущего ротора от двигателя, чтобы уменьшить разбег. В кабине было установлено два рычага трансмиссии: включение/отключение передачи на несущий винт и отдельный рычаг, уменьшавший до нуля шаг лопастей несущего ротора на время раскрутки. Ротор раскручивался от маршевого двигателя до скорости, несколько превышающей нормальные полётные обороты (500 об/мин. против 425), затем пилот освобождал рычаг. Лопасти устанавливались в рабочий полётный шаг, передача на ротор отключалась. После короткого разбега (обычно 10—50 м в зависимости от загрузки и скорости ветра) достигалась достаточная для взлёта скорость, а ротор уменьшал частоту вращения до нормальной.

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 

Экипаж: 1 пилот, + 1 пассажир

Длина: 4,8 м

Диаметр несущего ротора: 7,9 м

Площадь несущего ротора: 49 м²

Полезная нагрузка: 200—222 кг

Максимальный взлётный вес: 680 кг

Силовая установка: 1 × ПД Lycoming O-360-A2D, 180 л.с.

Лётные характеристики 

Максимальная скорость: 171 км/ч

Дальность: 320 км

Практический потолок 2,440 м

Скороподъемность 3.5 м/с

Ссылки 
Информация о автожире

Автожиры